Meeksi (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Tartumaa
 Meeksi (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Räpina